Naselja u Srbiji:
 Belo Polje (Obrenovac, Srbija), naselje u sastavu općine Obrenovac
 Belo Polje (Gornji Milanovac, Srbija), naselje u sastavu općine Gornji Milanovac
 Belo Polje (Raška, Srbija), naselje u sastavu općine Raška
 Belo Polje (Brus, Srbija), naselje u sastavu općine Brus
 Belo Polje (Kuršumlija, Srbija), naselje u sastavu općine Kuršumlija
 Belo Polje (Surdulica, Srbija), naselje u sastavu općine Surdulica

Naselja na Kosovu:
 Belo Polje (Podujevo, Kosovo), naselje u sastavu općine Podujevo
 Belo Polje (Istok, Kosovo), naselje u sastavu općine Istok
 Belo Polje (Peć, Kosovo), naselje u sastavu općine Peć